Ron Johnson Records — британский независимый лейбл звукозаписи, образованный в 1983 году в Ноттингеме, Англия, 21-летним Дэйвом Парсонсом, первоначальной целью которого был всего лишь выпуск мини-альбом собственной группы Splat!.

Первую известность лейблу принесла кассета C86, вышедшая приложением к еженедельнику New Musical Express в 1986 году, куда вошли 5 треков, выпущенных Ron Johnson Records.

Поскольку Дэйв Парсонс отбирал группы для лейбла, руководствуясь исключительно собственными музыкальными вкусами, вскоре выяснилось, что практически все они принадлежат к определённому музыкальному направлению; струе постпанка, занимавшейся переосмыслением наследия Капитана Бифхарта. Название лейбла сделалось нарицательным: пресса заговорила о Ron Johnson sound — обособленном направлении инди-рока, для которого были характерны абстрактные, аморфные аранжировки, хаотически-взрывное гитарное стакатто, мощный драмминг и пронзительный вокал.
 
В период с 1983 по 1988 годы лейбл Ron Johnson Records выпустил 34 пластинки (в основном, синглы форматов 7" и 12") 12 групп (из Бирмингема, Корка, Дерби, Глазго, Лидса, Манчестера и Голландии) и приобрёл культовую известность, в основном, благодаря Джону Пилу, транслировавший каждый её релиз.

Как говорилось в рецензии Amazon к перевыпуску bIG fLAME, — 

Наибольший успех в UK Indie Chart из групп, записывавшихся на RJ, имели bIG fLAME, Stump и A Witness.

По иронии судьбы единственный рыночный «успех» лейбла предопределил и его кончину.
Сингл The Ex, «1936 — The Spanish Revolution» оказался катастрофой, и устроили <её нам> Rough Trade: они стали продавать его по цене ниже себестоимости, и поскольку все стали писать о нём как — о таком чудесном продукте, по такой чудесной цене! — то и цену поднимать не стали. В результате <сингл> разошёлся 15-тысячным тиражом, и RJ потерял £15000! — Дэйв Парсонс

Исполнители Ron Johnson Records 
 bIG fLAME
 Stump
 A Witness
 The Shrubs
 Jackdaw With Crowbar
 The Noseflutes
 The Great Leap Forward
 Twang
 MacKenzies
 MKZs
 The Ex
 Splat!
 Sewer Zombies

Примечания

Ссылки 
 Фэн-сайт Ron Johnson Records
 Полная дискография Ron Johnson Records

Лейблы звукозаписи Великобритании
Инди-лейблы
Лейблы звукозаписи, основанные в 1983 году